Morny ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Morny (1811–1865), französischer Unternehmer, Politiker und Kunstsammler
 Hermann Morny (vor 1892–nach 1902), Opernsänger
 Lina Morny (vor 1894–nach 1902), Opernsängerin
 Mathilde de Morny (1862–1944), französische Malerin, Bildhauerin und Theaterschriftstellerin